Plehn ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Plehn (1861–1935), deutscher Tropenmediziner
 Carl Copping Plehn (1867–1945), amerikanischer Wirtschaftswissenschaftler
 Elsbeth Plehn (1922–2001), deutsche Sängerin, Gesangspädagogin und Hochschullehrerin
 Friedrich Plehn (1862–1904), deutscher Tropenmediziner
 Georg Plehn (1822–1891), deutscher Rittergutsbesitzer und Politiker
 Georg Alfred Plehn (1868–1941), deutscher Diplomat
 Hans Plehn (1868–1918), deutscher Journalist
 Ise Plehn (* 1891), deutsche Bildhauerin
 Marianne Plehn (1863–1946), deutsche Biologin
 Richard Plehn (1823–1882), deutscher Rittergutsbesitzer und Politiker
 Robert Plehn (1812–1884), deutscher Politiker, Mitglied der Frankfurter Nationalversammlung
 Rudolf Plehn (1868–1899), deutscher Forstwissenschaftler und Regierungsbeamter
 Tilman Plehn (* 1969), deutscher Physiker